Trident puede referirse a:

Trident, el motor de renderizado de Internet Explorer.
Trident II D5, un misil balístico estadounidense.
Trident Racing, una escudería italiana.
Hawker Siddeley Trident, un avión de pasajeros de los años 1960.
Trident Microsystems, una compañía de electrónica.
Trident, una marca de Gomas de Mascar.